Regen peut faire référence à :
 Regen (Bavière), ville allemande ;
 Regen (rivière), rivière tchèque et allemande ;
 , une fonctionnalité d'un jeu qui rend progressivement des points de vie à un joueur blessé.